Ауда:
 «Ауда» — бывшее акционерное общество Латвии, основанное на базе рыболовецкого колхоза «9 мая».
 «Ауда» — латвийский футбольный клуб из Кекавы, ранее базировавшийся в Риге.
 «Ауда» — футбольный стадион в Кекаве.
 Стадион Альберта Шейбеля — стадион в Риге, ранее именовался стадионом «Ауда».
 Ауда ибу Тайи (1874—1924) — вождь (шейх) одного из родов бедуинского племени Ховейтат (Ховайтат).
 Ауда — персонаж романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».

См. также 
 Аудупе — река.

Примечания